Бенеди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенеди, Ави (род. 1980) — израильский певец композитор и мультиинструменталист.
 Бенеди, Гюстав (1802—1870) — французский поэт и музыкальный критик.